Конференція парламентарів Арктичного регіону — парламентська організація, що складається з делегацій парламентів країн, що знаходяться в Арктичному регіоні (Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція, Сполучені Штати Америки), а також представників Європейського Парламенту. Окрім цього, в Конференції, як спостерігачі, беруть участь делегати від корінних народів регіону.

Конференції проходять кожні два роки. Остання із зустрічей проходила у Фербанксі, Аляска (США) 12-14 серпня 2008 року.

У період між зустрічами, координацією Конференції займається Постійний Комітет Конференції, створений в 1994 році. Конференція і Постійний Комітет беруть активну участь в роботі Арктичної ради.

Конференції 
 Міжнародна Конференція Парламентарів Північної Ради з розвитку і охорони Арктичного регіону (Рейк'явік, 17.08.1993)
 Друга Конференція парламентарів Арктичного регіону (Єлоунайф, 1.03.1996)
 Третя Конференція парламентарів Арктичного регіону (Салехард, 04.1998)
 Четверта Конференція парламентарів Арктичного регіону (Рованіемі, 27-29.08.2000)
 П'ята Конференція парламентарів Арктичного регіону (Тромсе, 11-13.08.2002)
 Шоста Конференція парламентарів Арктичного регіону (Нуук, 3-6.11.2002)
 Сьома Конференція парламентарів Арктичного регіону (Кіруна, 2-4.08 2004)
 Восьма Конференція парламентарів Арктичного регіону (Фербанкс, 12-14.08.2008)
 Дев'ята Конференція відбулася в Європейському парламенті у Брюсселі 13-15 вересня 2010 року.
 Десята Конференція відбулася в Акурейрі, Ісландія, 5-7 вересня 2012 року.
 Одинадцята Конференція відбулася в Канадському парламенті у Вайтгорсі 9-11 вересня 2014 року.
 Дванадцята Конференція відбулася в Улан-Уде, Республіка Бурятія, Росія (12-17.06.2016).

Примітки 

Арктика
Міжнародні конференції